Марон:

Фамилия 
Ма́рон (Maron) — фамилия. Известные носители:

 Марон, Антон фон (1731—1808) — австрийский художник.
 Марон, Валентина Ивановна (1923—2012) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Марон, Владимир Самойлович (1921—2004) — советский организатор кинопроизводства, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Марон, Джордан (CaptainSparklez; род. 1992) — американский видеоблогер, стример и летсплейщик.
 Марон, Исаак Абрамович (1911—1980) — советский математик, один из авторов классического учебного пособия «Основы вычислительной математики».
 Марон, Карл (1903—1975) — немецкий коммунист, политик ГДР.
 Марон, Моника (род. 1941) — немецкая писательница.
 Марон, Тереза Конкордия — (1725—1806) — немецкая художница.
 Марон, Ханна (1923—2014) — израильская актриса и театральный деятель.

Мифология 
 Марон — спартанский герой, брат Алфея.
 Марон — персонаж древнегреческой мифологии.

Топоним 
 Марон (Мёрт и Мозель)
 Марон (Эндр)

Персоналии 
 Марон — святой монах-отшельник.
 Иоанн Марон — основатель, первый патриарх и святой Маронитской церкви.
 Публий Вергилий Марон — древнеримский поэт.

Другое 
 Мароны — потомки беглых негров-рабов.

См. также